Passion () — четвёртый студийный альбом итальянской певицы In-Grid, выпущенный в 2009 году.

Список композиций

Чарты

История релизов

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ин-Грид